

Zoologie 
 Les fourmis sont une famille d'insectes sociaux très répandue ;
 Les fourmis-lions sont une autre famille d'insectes.

Mathématiques 
 En mathématique, la fourmi de Langton est un automate cellulaire ;
 Les algorithmes de colonies de fourmis sont des métaheuristiques inspirées par le comportement des insectes.

Arts 
 Les fourmis-chimères sont des créatures imaginaires du manga Hunter × Hunter ;
 Fourmi, un film français de Julien Rappeneau sorti en 2019.
 Fourmi, l'un des noms de scène de Philippe Fourmarier-Garsfinkel (1971-), rappeur belge.

Toponymes 
 Fourmi, une station de métro suisse de la ville de Lausanne ;
La Fourmi, café-concert inauguré le 12 janvier 1894, à l'origine au 18 boulevard Barbès. Démolie en 1927, la Fourmi est reconstruite au 114 boulevard Rochechouart, sur l'emplacement de l'ancien bar et du jardin d'été lors de travaux importants entrepris à la Cigale
 Le Lumière Fourmi (anciennement La Fourmi), une salle de cinéma à Lyon ;
 Petit Fourmi, un îlot inhabité de Nouvelle-Calédonie.

Médecine 
 La paresthésie, le fait d'« avoir des fourmis » dans les mains, les pieds, …

Autres 
 Les fourmis habillées, tradition de l'État de São Paulo (Brésil).

Voir aussi 

 , différentes œuvres portant le même titre

Notes et références